Pamfilow ist ein russischer Familienname.

Bekannte Namensträger:
 Ella Alexandrowna Pamfilowa (* 1953), Politikerin
 Konstantin Dmitrijewitsch Pamfilow (1901–1943), Politiker